Gospa od Vrpolja
Gospa od Vrpolja (dokumentarni film)